Генерални секретар Уједињених нација
 Генерални секретар комунистичке партије